Raymond de Sèze, ou Romain Desèze, magistrat français né à Bordeaux le  et mort à Paris le , qui fut l'un des défenseurs du roi Louis XVI  ;
 Étienne-Romain de Sèze, fils de Raymond ;
 Paul-Victor de Sèze (1754-1830), frère puîné de Raymond, magistrat français né à Bordeaux ;
 Aurélien de Sèze (1799-1870), fils de Paul-Victor, homme politique français ;
 Stanislas de Sèze (1903-Paris 2000), professeur de médecine français, père de la rhumatologie française, descendant de Paul-Victor.